Sindialon peut désigner plusieurs villages du Sénégal :
 Sindialon, dans la communauté rurale de Inor
 Sindialon, dans la communauté rurale de Kandion Mangana
 Sindialon, dans la communauté rurale de Ouonck